Якш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Якш, Мартин (род. 1986) — чешский лыжник, призёр Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира.
 Якш, Рудольф фон (1855—1947) — богемско-австрийский врач-педиатр, профессор и директор детской больницы в Праге.